Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2014 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Sara Errani in Roberta Vinci sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Ženske dvojice
2014